18-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходил в французском Шамони с 29 февраля по 4 марта 1984 года.

Проходили только мужские соревнования среди юниоров (до 21 года). Было разыграно 3 комплекта медалей, в индивидуальной гонке, спринте и эстафете. Победителем неофициального медального зачёта стала сборная СССР.

Одновременно с юниорским чемпионатом, в том же месте проходил первый в истории взрослый чемпионат мира среди женщин.

Результаты соревнований

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты международных и всесоюзных соревнований в сезоне 1983/84 г. / сост. Богачев С. А., Соболь И. // Лыжный спорт : М., 1984. — Вып. 2. — стр. 58

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
1984 год в биатлоне